Pontiac 200 steht für folgende Autorennen in der NASCAR Nationwide Series:

 auf dem Darlington Raceway, siehe Diamond Hill Plywood 200
 auf dem Richmond International Raceway, siehe Lipton Tea 250